Владимир Дмитревский:
 Дмитревский, Владимир Александрович (настоящая фамилия Демерт; 1820—1871) — русский драматический актёр Малого театра.
 Дмитревский, Владимир Иванович (1908—1978) — русский писатель, критик, исследователь фантастики.